Le xian de Wushan (武山县) est une subdivision de la province du Gansu en Chine ;
 Le xian de Wushan (巫山县) est une subdivision de la municipalité de Chongqing en Chine.

Homonymie de toponyme